Detonautas Roque Clube ao Vivo no Rock in Rio é o terceiro registro ao vivo da banda Detonautas Roque Clube, lançado no dia 13 de julho (Dia Mundial do Rock) de 2012, em CD e DVD pela MZA Music. O álbum traz um show feito pela banda no dia 2 de outubro de 2011 no Rock in Rio IV. Foi o primeiro show da última noite do evento. Foram apresentadas duas composições inéditas no show, "Combate" e "Um Cara de Sorte".

Faixas
 Mercador das Almas
 Combate
 O Amanhã
 Você Me Faz Tão Bem
 O Dia Que Não Terminou
 Send U Back
 Olhos Certos
 Um Cara de Sorte
 Quando O Sol Se For
 Só Por Hoje
 Metamorfose Ambulante
 Outro Lugar

Extras do DVD 

 DRC - RIR (documentário)
 Maués - AM
 Galeria de Fotos
 Easter Egg: Clipe "Vamos Viver"

Álbuns de Detonautas Roque Clube